Кесада ():
 Кесада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кесада — город в Коста-Рике.

 Кесада, Альфредо (род. 1949) — перуанский футболист, полузащитник.
 Кесада, Владимир (род. 1966) — коста-риканский футболист и тренер.
 Кесада, Джо (род. 1962) — американский писатель, сценарист и художник комиксов.
 Кесада, Йоэльби (род. 1973) — кубинский легкоатлет.
 Кесада, Мануэль (1830/1833—1884/1886) — мексиканский и кубинский военный деятель.
 Кесада, Нандо (род. 1994) — испанский футболист, полузащитник клуба «Утрехт».

 
 Кесада Торуньо, Родольфо (1932—2012) — гватемальский кардинал.
 Кесада-и-Матеус, Хенаро (1818—1889) — испанский генерал, 1-й маркиз де Миравельес.
 Альварадо Кесада, Карлос (род. 1980) — коста-риканский писатель, журналист, политолог, политик и нынешний президент Коста-Рики.
 Аросемена Кесада, Хусто (1817—1896) — колумбийское-панамский политик-националист, юрист, дипломат, историк, писатель.
 Каррильо Кесада, Хильберто (1951—1996) — кубинский боксёр.
 Кастро Кесада, Америко (1885—1972) — испанский филолог и историк культуры, литературный критик.
 Морасан Кесада, Хосе Франсиско (1792—1842) — государственный и военный деятель Центральной Америки, президент Центральноамериканской федерации, в разные годы — президент Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики.
 Муньос Кесада, Ампаро (1954—2011) — испанская актриса и фотомодель.
 Наварро Кесада, Манель (род. 1996) — испанский певец, автор песен и гитарист.
 Перес Кесада, Джефферсон Леонардо (род. 1974) — эквадорский легкоатлет.
 Сальседо Кесада, Клаудия (род. 1980) — чилийская биатлонистка.
 Фокс Кесада, Винсенте (род. 1942) — президент Мексики (2000—2006).

См. также 
 Кальво, Франсиско (полное имя: Франсиско Хавьер Кальво Кесада; род. 1992) — коста-риканский футболист.
 Хейден Чёрч, Томас (одно время носил фамилию Кесада; род. 1960) — американский актёр, сценарист, режиссёр.
 Кармен Лира (наст. имя: Мария Исабель Карвахаль Кесада; 1888—1949) — коста-риканская писательница.